Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017 rozgrywane były między 22 lutego a 5 marca 2017 w fińskiej miejscowości Lahti.

Zestawienie medalistów

Wyniki

Kobiety

Sprint

Bieg łączony

Sprint drużynowy

Bieg na 10 km

Sztafeta

Bieg na 30 km

Mężczyźni

Sprint

Bieg łączony

Sprint drużynowy

Bieg na 15 km

Sztafeta

Bieg na 50 km

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne